Mühlheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mühlheim am Main – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Mülheim an der Ruhr – kreisfri stad, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf, 
 Mühlheim an der Donau – en kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, 
 Mühlheim, Köln – stadsdel (Köln-Mühlheim) i Köln,